TMPRSS11F () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 438 амінокислот, а молекулярна маса — 49 410.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Серинові протеази